Eksjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Eksjötjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (10,6 ha)
Eksjötjärnen, Lappland, sjö i Dorotea kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn